Nwofor ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Nwofor (* 1996), britische Leichtathletin
 Uche Nwofor (* 1991), nigerianischer Fußballspieler